Колинас (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Колинас (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.